„Epoca de aur” se poate referi la:
 Epocă de aur, expresie folosită ca metaforă pentru oricare perioadă de înflorire și strălucire a vieții materiale și culturale
 Epoca de Aur (Χρυσόν Γένος) termen din mitologie (cea greacă, dar și din alte legende) care se referă la prima dintr-o secvență de patru sau cinci (sau mai multe) Epoci ale Omului, în care Epoca de Aur este prima, urmată în ordine de Epoca de Argint, de Bronz, de Fier și apoi cea din prezent considerată o perioadă de declin. Prin analogie, „Epoca de Aur” denotă o perioadă de pace primordială, armonie, stabilitate și prosperitate.
 Epoca de Aur (România), expresie folosită pentru anii 1965-1977 ai dictaturii comuniste în România.
 Epoca de aur a islamului, perioadă de mari realizări ale islamului, cuprinsă între secolele al VII-lea și al XIII-lea
 Epoca de aur a Ardealului (Erdély aranykora), roman din 1852 al lui Mór Jókai (1825-1904)
 Epoca de Aur a Kievului
 Epoca de aur a culturii române 

 Epoca de Aur a animației
 Amintiri din Epoca de Aur, film românesc, (2009)

Vezi și 
 Veacul de argint, termen prin care specialiștii în istoria literaturii ruse se referă la primele două decenii ale secolului XX
 Secol de aur, epoca de apogeu a culturii spaniole
 Vârsta de aur a dragostei, poezie de Nichita Stănescu din volumul O viziune a sentimentelor, (1964)
 Aur (dezambiguizare)

Note